Varuṇa – divinità induista
 20000 Varuna – corpo celeste del Sistema Solare
 Piz Varuna – montagna delle Alpi del Bernina nelle Alpi Retiche occidentali
 Varuna  – Romanzo di Julien Green
Varuna (वरुणा in hindi) – fiume dello stato federato dell'Uttar Pradesh in India